Водяной знак:
 Водяной знак (филигрань) — видимое изображение или рисунок на бумаге, используемое для её идентификации или защиты.
 Фотографический водяной знак — метод защиты изображений.
 Цифровой водяной знак — технология защиты авторских прав мультимедийных файлов.